Толубе́ев — русская фамилия.

Известные носители 
 Толубеев, Андрей Юрьевич (1945—2008) — советский и российский актёр.
 Толубеев, Никита Павлович (1922—2013) — советский партийный деятель, дипломат.
 Толубеев, Юрий Владимирович (1906—1979) — советский актёр театра и кино.
Толубеева
 Алёшина (Толубеева) Тамара Ивановна (1919—1999) — советская и российская актриса.

Другое
 Толубеева — деревня в Орловском районе Орловской области России.